«С феями — шутки плохи» () — фильм британского режиссёра Ника Уиллинга по мотивам романа Стива Шилаги. Фильм частично основан на событиях, связанных с «феями из Коттингли».

Сюжет 
Швейцария, 1912 год. Пара молодёженов празднует здесь своё бракосочетание и проводит медовый месяц. Во время восхождения они застигнуты бураном. Жена попала в расщелину, а её муж фотограф Чарлз Касл остался чудом жив, но впал в тоску и отчаяние.

1914 год. Молодой вдовец отправляется на фронт, где ангелы-хранители по-прежнему присматривают за ним. Мины умудряются взрываться лишь после того, как Чарлз неспешной походкой со штативом в руках спускался в окоп.

После войны он становится преуспевающим фотомастером, разоблачающим оккультистов в фотомонтажных портретах фей.

Когда одна из его клиенток Беатрис Тэмплтон просит его помочь, он отправляется за ней в местечко Беркендайл, где были якобы заняты феи.

…В первый же день пригласившая его Беатрис погибает.

…А на второй день Чарльз своими глазами увидел фей и полез за ними на дерево. Когда он очнулся, то его лоб был в крови, а в памяти накрепко засело воспоминание о счастливом оргазме.

В ролях 
 Тоби Стивенс — Чарльз Касл
 Бен Кингсли — отец Тэмплтон
 Эмили Вулф — Линда
 Фрэнсис Барбер — Беатрис Тэмплтон
 Фил Дэвис — Рой
 Рэйчел Шелли — Анна-Мари
 Эдвард Хардвик — Артур Конан Дойль
 Ханна Боулд — Клара Тэмплтон
 Мириам Грант — Ана Тэмплтон

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Ник Уиллинг
 Продюсер: Мишель Камарда
 Сценарист: Ник Уиллинг
 Оператор: Джон Борман
 Композитор: Саймон Босуэлл
 Монтаж: Шон Бартон

Призы 
 1998 Международный фестиваль фантастических фильмов в Жерармере — приз жюри, приз международной кинокритики.
 1998 Фестиваль «Fantasporto» — Серебряный Гран-при лучшему фильму в жанре фэнтези; приз за спецэффекты
 1998 Международный фестиваль фантастических фильмов в Риме «Фантасфестиваль» — Золотой Гран-при лучшему европейском фильму в жанре фэнтези

Интересные факты 
 Исполнитель роли Артура Конана Дойля британский актёр Эдвард Хардвик был известен тем, что в многочисленных фильмах-экранизациях Конан Дойля он играл доктора Ватсона.
 Прежде фильм выпускался под названием «Фотофеи» (дистрибьютор «Союз-Видео», с 2004 года под новым названием — был выпущен дистрибьютором «Премьер Мультимедиа».
 В соответствии с Системой возрастной классификации кинопоказа в России фильм имеет возрастные ограничения «Фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет»

Ссылки 
 

Экранизации романов США
Фильмы Великобритании в жанре фэнтези
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Ника Уиллинга
Фильмы Великобритании 1997 года
Фильмы Би-би-си